Wiły – opera G. Pucciniego
 Wiły – fantastyczne postacie w mitologii słowiańskiej